Savaneh ist der Name von

 Ebrahima Sawaneh (* 1986), gambischer Fußballspieler
 Hawa Sawaneh (* 2002), französisch-gambische Leichtathletin
 Saffie Sawaneh (* 1988), gambische Beachvolleyballspielerin
 Sise Sawaneh (1993–2019), gambische Journalistin und Frauenrechtsaktivistin